Grandguillaume est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Gilbert Grandguillaume (né en 1932), anthropologue français ;
 Laurent Grandguillaume (né en 1978), homme politique français.

Notes et références

Voir aussi